Sapor I, rei de Pèrsia entre el 240 i el 270.
 Sapor II, rei de Pèrsia entre el 309 i el 379.
 Sapor III, rei de Pèrsia entre el 383 al 388.